Cette page contient les pages d'homonymie de DND et DnD.

DND est un code qui peut signifier :
 .

DND ou DnD est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Department of National Defence (en français, Défense nationale), le département de la défense nationale canadienne ;
 Dungeons 'n' Dragons (en français, Donjons et Dragons), un jeu de rôle ;
 do not disturb (en français, ne pas déranger), une fonctionnalité téléphonique de PABX ;
 drag 'n' drop (en français, glisser-déposer) ;
 déchets non dangereux.